Comperia (insect), een geslacht van vliesvleugeligen
 Comperia (Orchidaceae), een plantengeslacht